Baseado — cigarro de maconha
Chope — copo de cerveja
Federação Internacional de Natação — sigla: FINA
Fino del Monte — comuna italiana da Lombardia
Fino Mornasco — comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos